Het curling voor teams bestaande uit één vrouw en één man op de Olympische Winterspelen 2022 in het Chinese Peking vond plaats van 2 tot en met 8 februari 2022. Dit is de tweede editie van het gemengdubbel op de Olympische Winterspelen. Er namen tien landen aan deel. De wedstrijden werden gespeeld in het Beijing National Aquatics Center in het Olympisch Park.

Titelverdediger was Canada. Canada haalde dit keer niet de play-offs. Olympisch kampioen werd Italië dat geen enkele wedstrijd verloor. In de finale werd Noorwegen verslagen met 8-5.

Groepsfase

Stand

Wedstrijden

Ronde 1 
Woensdag 2 februari 2022, 20:05 / 13:05 uur

Ronde 2 
Donderdag 3 februari 2022, 09:05 / 02:05 uur

Ronde 3 
Donderdag 3 februari 2022, 14:05 / 07:05 uur

Ronde 4 
Donderdag 3 februari 2022, 20:05 / 13:05 uur

Ronde 5 
Vrijdag 4 februari 2022, 08:35 / 01:35 uur

Ronde 6 
Vrijdag 4 februari 2022, 13:35 / 06:35 uur

Ronde 7 
Zaterdag 5 februari 2022, 09:05 / 02:05 uur

Ronde 8 
Zaterdag 5 februari 2022, 14:05 / 07:05 uur

Ronde 9 
Zaterdag 5 februari 2022, 20:05 / 13:05 uur

Ronde 10 
Zondag 6 februari 2022, 09:05 / 02:05 uur

Ronde 11 
Zondag 6 februari 2022, 14:05 / 07:05 uur

Ronde 12 
Zondag 6 februari 2022, 20:05 / 13:05 uur

Ronde 13 
Maandag 7 februari 2022, 09:05 / 02:05 uur

Play-offs

Halve finales 
Maandag 7 februari 2022, 20:05 / 13:05 uur

3e / 4e plaats 
Dinsdag 8 februari 2022, 14:05 / 07:05 uur

Finale 
Dinsdag 8 februari 2022, 20:05 / 13:05 uur

Eindstand

Externe link 
 Resultaten OS 2022

Gemend dubbel